Six Pack — сборник песен английской группы The Police, был выпущен 9 июня 1980 года.

Сборник был издан на голубом виниле с картинками на обложке с адаптированными лейблами для этого, которые составляли главную картинку. С каждым синглом шла специальная фотография с тремя групповыми фото и тремя одиночными фото, а также с текстами песен каждой композиции на обратной стороне.

Релиз достиг 17 позиции в UK Singles Chart в июне 1980 года. После изменений в правилах чарта эта сборка уже рассматривалась как альбом с 1983 года, когда Институт Гэллапа снял компиляции из чарта, и сборник синглов Майкла Джексона стала первым сборником семидюймовых синглов, который рассматривался как альбом в чарте.

Композиции 
 Roxanne — 3:00
 Peanuts — 3:54
 So Lonely — 3:10
 No Time This Time — 3:20
 Can’T Stand Losing You — 2:58
 Dead End Job — 3:30
 Message In A Bottle — 3:50
 Landlord — 3:09
 Walking On The Moon — 3:59
 Visions Of The Night — 3:05
 The Bed’s Too Big Without You — 3:30
 Truth Hits Everybody — 2:26

Состав 
 Стинг — бас-гитара, вокал
 Энди Саммерс — гитара
 Стюард Копиленд — ударные

Источники 
 Six Pack
 Six Pack

Примечания 

Альбомы The Police
Сборники 1980 года